Spurrier ist der Name von

 Lonnie Spurrier (1932–2015), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer und Sprinter
 Steven Spurrier (1941–2021), britischer Weinkritiker und Weinhändler